Ма́лая Не́вка — рукав дельты Невы, отходящий от Большой Невки у стрелки Каменного острова.

Географические сведения 
Отделяет Петроградскую сторону от Каменного и Крестовского островов. Впадает в Невскую губу вместе с Малой Невой между Петровским и Крестовским островами.

Длина около 5,1 км, ширина 120—300 метров, глубина 3,5—7 метров. Среднегодовой расход воды — в истоке 224 м³/с.

Имеет притоки (оба левые) — Карповку и Ждановку. В средней части от Малой Невки вправо отходит река Крестовка, далее впадающая в Среднюю Невку напротив Елагина острова.

Левый берег в верхней части течения реки обустроен и одет в гранит (набережные Песочная и Адмирала Лазарева). Правый берег с целью предотвращения размытия укреплён деревянными конструкциями.

Малая Невка судоходна.

Достопримечательности 
 Лопухинский сад с прудом
 Каменноостровский дворец
 Приморский парк Победы
 Через Малую Невку перекинуто четыре моста:
 Каменноостровский
 Большой Крестовский
 Лазаревский
 Большой Петровский

См. также 
 Набережная реки Малой Невки

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Санкт-Петербурга
Рукава и протоки Невы